Benjo steht für:

 Bulbultarang, indische Brettzither

Benjo ist der Familienname von:

 Caroline Benjo (* 1941), französische Filmproduzentin

Siehe auch:
 Banjo (Begriffsklärung)